Der Mannschaftswettbewerb der Damen im Squash bei den Panamerikanischen Spielen 2019 wurde vom 28. bis 31. Juli ausgetragen.

Insgesamt acht Mannschaften, die aus je drei Spielerinnen bestanden, spielten zunächst in einer Gruppenphase im Round-Robin-Modus in zwei Gruppen à vier Mannschaften gegeneinander. Alle Mannschaften zogen ins Viertelfinale ein und spielten im K.-o.-System den Sieger aus. 

Sieger der letzten Austragung war die US-amerikanische Mannschaft, die erneut die Goldmedaille gewann. Im Finale gegen Kanada setzten sich Amanda Sobhy gegen Hollie Naughton und Olivia Blatchford Clyne gegen Samantha Cornett mit jeweils 3:0 durch.

Ergebnisse

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 Ergebnisse auf lima2019.pe (englisch)

Einzelnachweise 

Squash
2019
Squashturnier in Lima
Squashturnier 2019